Miguel Tenorio puede hacer referencia a:
Miguel Tenorio de Castilla, político español.
Miguel Tenorio, político peruano.